Januszewo steht für folgende geografische Objekte in Polen:
 Januszewo (Biskupiec), Weiler in der Gmina Biskupiec, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Januszewo (Chełmża), Dorf in der Gmina Chełmża, Powiat Toruński, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Januszewo (Kościan), Dorf in der Gmina Kościan, Powiat Kościański, Woiwodschaft Großpolen
 Januszewo (Naruszewo), Dorf in der Gmina Naruszewo, Powiat Płoński, Woiwodschaft Masowien
 Januszewo (Środa Wielkopolska), Dorf in der Gmina Środa Wielkopolska, Powiat Średzki, Woiwodschaft Großpolen
 Januszewo (Susz), Dorf in der Gmina Susz, Powiat Iławski, Woiwodschaft Ermland-Masuren